Offenbacher ist der Familienname von:

 Christian Offenbacher (* 1988), österreichischer Handballspieler
 Daniel Offenbacher (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 Steven Offenbacher (1950–2018), US-amerikanischer Zahnmediziner

Offenbacher steht für:
 Offenbacher Schrift, deutsche Schreibschrift

Siehe auch:
 Offenbach